Widerstand steht für:
 Widerstand (Psychotherapie), Ablehnung oder Abwehrhaltung
 Widerstand (Politik), Gehorsamsverweigerung und Opposition gegen die Obrigkeit
 Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Opposition gegen den Nationalsozialismus
 Widerstand gegen die Staatsgewalt, Behinderung staatlicher Organe
 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein Straftatbestand des deutschen Strafgesetzbuches
 Widerstand (Börsenchart), eine Kurszone im Wertpapierchart
 Widerstand. Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik, von 1926 bis 1934 verlegte Zeitschrift

Physik, Elektrotechnik:
 magnetischer Widerstand, das Verhältnis von magnetischer Spannung und magnetischem Fluss
 elektrischer Widerstand, das Verhältnis von elektrischer Gleichspannung und Stromstärke
 Wechselstromwiderstand, das Verhältnis von elektrischer Wechselspannung und Stromstärke, siehe Elektrische Impedanz
 spezifischer Widerstand, eine Materialeigenschaft im Zusammenhang mit elektrischem Strom
 Widerstand (Bauelement), ein Bauelement in der Elektrotechnik
 Anlasswiderstand, ein Bauelement zur Begrenzung des Anlaufstroms von Elektromotoren
 Strahlungswiderstand, ein Begriff in der allgemeinen Wellenausbreitung
 Wellenwiderstand, eine Eigenschaft eines Mediums, in dem sich eine Welle ausbreitet
 Widerstand, einige Messwerte in der Akustik, siehe akustische Impedanz
 akustischer Strahlungswiderstand, das Verhältnis von Schalldruck und Schallfluss
 Reibungswiderstand, eine durch Reibung auftretende Kraft, siehe Reibung
 Rollwiderstand, eine beim Abrollen von Rädern und Kugeln auftretende Kraft
 Wärmewiderstand, ein Maß für die Temperaturdifferenz beim Durchtritt eines Wärmestroms durch ein Material
 Verformungwiderstand, eine einer Deformation entgegen gerichtete Kraft, siehe Verformung
 Strömungswiderstand, eine der Bewegung entgegen wirkende Kraft in der Strömungsdynamik im Allgemeinen

Medizin:
 Peripherer Widerstand, ein Maß für den Strömungswiderstand bei den Strömungen des Blutes in den Blutgefäßen in der Physiologie
 Atemwegswiderstand, ein Maß für den Strömungswiderstand der Luft in den Atemwegen in der Physiologie, siehe Lungenfunktion #Atemwegswiderstand (Resistance)

Geografie:
 Raumwiderstand, Maß für die Überwindbarkeit eines Raumes

Siehe auch:
 Resistance (Begriffsklärung) (engl., frz.)
 Impedanz (Begriffsklärung)